Генри Скруп (; по разным данным, около 1373, 1376 или 1386 — 5 августа 1415, Саутгемптон, Хэмпшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 3-й барон Скруп из Месема с 1409 года, кавалер ордена Подвязки. В начале правления Генриха IV участвовал в борьбе с мятежами, с 1410 года занимал должность лорда-верховного казначея. В 1415 году примкнул к Саутгемптонскому заговору и был казнён. Стал персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих V» и нескольких её экранизаций.

Биография 
Генри Скруп принадлежал к знатной баронской семье из Ноттингемшира. Он был внуком 1-го барона Скруп из Месема и старшим сыном Стефана Скрупа, 2-го барона, от брака с Марджори Уэллс (вдовой Джона Хантингфилда). Томас родился, по разным данным, примерно в 1373, 1376 или 1386 году. В юности, по одной из версий, он участвовал в крестовом походе в Тунис, сопровождая сына Джона Гонта — Джона Бофорта (1390 год). Позже Скруп верно служил брату Бофорта, ставшему королём под именем Генриха IV: в 1403 году сражался при Шрусбери с Генри Хотспером, позже воевал с восставшими валлийцами. В 1405 году дядя Скрупа, Ричард, архиепископ Йоркский, поднял мятеж, но племянник его не поддержал и получил от короля за верность два поместья, принадлежавших союзнику Ричарда — Томасу Моубрею. В 1406 году Генри унаследовал семейные владения и баронский титул после смерти отца. В том же году он сопровождал в Данию дочь короля Филиппу, в 1409 году участвовал в дипломатической миссии во Франции.

3-й барон Скруп из Месена стал другом и доверенным лицом наследника престола Генриха Монмутского. В 1409 году он стал кавалером ордена Подвязки, в 1410 году получил должность казначея Англии. Покровитель Скрупа в 1413 году занял престол. После этого сэр Генри ездил в Бургундию для переговоров о союзе, в 1414 году возглавлял посольство во Францию. В 1415 году он участвовал в подготовке к походу на континент; Скруп должен был выставить отряд в тридцать всадников и девяносто лучников. Однако 31 июля Эдмунд Мортимер, 5-й граф Марч, сообщил Генриху V, что против него существует заговор, во главе которого стоят барон Скруп, Ричард Конисбург, 3-й граф Кембридж, и Томас Грей из Уэрка. Заговорщики планировали 1 августа в Саутгемптоне убить короля, а потом возвести на престол Мортимера, принадлежавшего к старшей ветви Плантагенетов.

Король немедленно вызвал к себе всех троих баронов, и те сознались в своём преступлении. Участие Скрупа в заговоре стало для всех полной неожиданностью, так как выглядело несовместимым с его предыдущей карьерой и характером. Звучали предположения о том, что заговорщиков подкупили французы; для Скрупа ключевую роль могла сыграть его связь с Кембриджем, на мачехе которого он был женат. Сам сэр Генри заявил, что собирался разоблачить заговор и просто собирал дополнительные сведения, но ему не поверили. Суд пэров, на необходимости которого настоял именно Скруп, приговорил всех троих к мучительной казни — повешению, потрошению и четвертованию. Король заменил эту казнь на простое обезглавливание для Грея и Кембриджа, а приговор Скрупу оставил без изменений из-за того, что барон пользовался прежде его особым доверием. 5 августа 1415 года сэра Генри протащили через весь город до эшафота, построенного у северных ворот Саутгемптона, и там казнили вместе с Кембриджем (Грей был обезглавлен ещё до этого, 2 августа). Голову Скрупа выставили на воротах Майклгейт-Бар в Йорке, а остальные фрагменты тела разослали для демонстрации в разные части Англии.

Семья и наследство 
Генри Скруп был женат дважды. 11 июля 1398 года он женился на Филиппе де Бриан, дочери Ги де Бриана и внучке барона Бриана, вдове сэра Джона Деверё; супруги находились в родстве третьей степени, но разрешение на брак было легко оформлено благодаря помощи Ричарда Скрупа, архиепископа Йоркского. Филиппа умерла 19 ноября 1406 года. 6 сентября 1410 года Скруп женился во второй раз — на Джоан Холланд, дочери Томаса Холланда, 2-го графа Кентского (единоутробного брата Ричарда II), и Элис Фицалан. Джоан была вдовой Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского, и Уильяма Уиллоуби, 5-го барона Уиллоуби де Эрзби. После казни Скрупа она вышла замуж в четвёртый раз — за Генри Бромфлида, 1-го барона Весси.

Детей сэр Генри не оставил. Его титул и земли были конфискованы, причём некоторые поместья отошли к соседям — Генри Фицхью, 3-му барону Фицхью, и сэру Уильяму Портеру. Титул барона Скруп из Месема был восстановлен в 1426 году для младшего брата сэра Генри Джона, который ещё позже смог вернуть в семью конфискованные владения.

Сохранилось завещание 3-го барона Скрупа из Месема, датированное 23 июня 1415 года. В нём упоминается множество книг на латыни и французском языке.

Память 
Сохранился приговор участникам Саутгемптонского заговора. На этом документе рукой неизвестного была сделана приписка, характеризующая Генри Скрупа: «Воздержанным был он человеком и в слове, и в веселье, и под этой обманчивой личиной скрывалось сердце, источавшее яд». Возможно, это написал король Генрих V.

Сэр Генри стал персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих V». Драматург описывает встречу короля с заговорщиками, вкладывая в уста Генриха V гневную речь в адрес Скрупа:

О, что скажу тебе, лорд Скруп, жестокий,
Неблагодарный, дикий человек?
Ты обладал ключами тайн моих;
Ты ведал недра сердца моего:
Ты мог бы, если бы пришло желанье,
Меня перечеканить на червонцы…

В фильме 1989 года «Генрих V» сэра Генри сыграл Стивен Симмс, в фильме 2019 года «Король» — Айван Кэй.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Скруп
Бароны Англии XV века
Крестоносцы
Участники битвы при Шрусбери
Персоналии:Восстание Оуайна Глиндура
Участники заговора в Саутгемптоне
Казнённые при Ланкастерах
Казнённые через повешение, потрошение и четвертование
Генри ле Скруп, 3-й барон Скруп из Месема